Пуксоозеро:
 Пуксоозеро (озеро) — озеро в Плесецком районе Архангельской области
 Пуксоозеро (посёлок) — посёлок в Плесецком районе Архангельской области